Кристал — тверде тіло з упорядкованою внутрішньою будовою, що має вигляд багатогранника з природними пласкими гранями

Топоніміка

Кристал — місто, штат Мен
 Кристал — місто, штат Міннесота
 Кристал — місто, штат Північна Дакота
 Кристал — місто, штат Вісконсин
 Кристал — переписна місцевість, штат Нью-Мексико

Промисловість 
 НВО «Кристал» — розробник та виробник інтегральних мікросхем, м. Київ.

Спорт

Футбольні клуби 

 Кристал (Пархомівка)
 Кристал (Торез)
 Кристал (Херсон)
 Кристал (Чортків)
 Олександрія-Аметист

Стадіони 

 Кристал (стадіон, Васильків)
 Кристал (стадіон, Херсон)

Інше 

 Кристал (спортивно-туристичний клуб)
 Кристал (хокейний клуб, Саратов)
 Кристал (дитячий піонерський табір)